Dans l'univers de fiction de Star Trek, la torpille à photons est un projectile auto-propulsé contenant une petite quantité de matière et d'anti-matière maintenues séparées par un champ magnétique. Au moment de l'impact, le champ se brise, matière et anti-matière entrent en contact, provoquant une importante libération d'énergie.

Voir aussi

Lien externe 
 

Technologie de Star Trek